Юрий Хохлов:
 Хохлов, Юрий Николаевич (1922—2010) — советский и российский музыковед-шубертовед.
 Хохлов, Юрий Степанович (род. 1952) — математик, доктор физико-математических наук, профессор МГУ.